The Vault steht für:

 The Vault … Old Friends 4 Sale, Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince (1999)
 The Vault I (Demos), Musikalbum der Band Pretty Boy Floyd (2002)
 The Vault II (Demos), Musikalbum der Band Pretty Boy Floyd (2003)
 The Vault – The Definitive Guide to the Musical World of Prince, Buch über den Musiker und Komponisten Prince von Per Nilsen und jooZt Mattheij (2004)
 The Vault (Ashanti-Album), Musikalbum von Ashanti (2009)
 The Vault (Kriminalroman), Kriminalroman von Ruth Rendell (2011)
 The Vault, Originaltitel von The Safe – Niemand wird verschont, Thriller von Dan Bush (2017)

Siehe auch:
 Vault